Ornithopter (vliegtuig)
 Ornithopter (film), film van Annette Apon uit 1985
 Ornithoptera vlindergeslacht